Stradonice bzw. Stradonitz ist der Name folgender Orte:

Stradonice (Stradonitz), Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
Stradonice (Stradonitz), Ortsteil von Nižbor, Okres Beroun, Tschechien
Stradonice (Stradonitz), Ortsteil von Peruc, Okres Louny, Tschechien

Stradonice bezeichnet:
Oppidum Stradonice, keltisches oppidum bei Stradonice im Okres Beroun

Siehe auch:
Depot von Stradonice
Kekulé von Stradonitz